Газета (множественное число  , множественное число ) — монета, чеканившаяся на Ионических островах в 1801 году в период протектората России (формально Османской империи). Название монеты было заимствовано у одноимённой денежной единицы Венеции — газетты.

Газета заменила венецианскую лиру из расчета 1 газета = 2 сольдо и продолжала использоваться в период Республики Семи Островов. Существовали монеты с номиналом как на греческом языке (1, 5, 10 газет), так и на итальянском (только 5 и 10 газет).

После того, как острова перешли под контроль Великобритании, наряду с газетами, которых явно не хватало для денежного обращения, в оборот были введены турецкие куруши с надчеканкой. Монеты продолжали использоваться на островах до 1819 года, когда был введён ионийский обол как денежная единица Соединенных провинций Ионических островов.

Ссылки 
 Septinsular Republic: Coins Issued and Used, Монеты Республики Семи Островов на сайте onlinecoin.club 
 Coins from Ionian Islands, Ионийская газета на сайте numista.com 

Ионические острова
Деньги, вышедшие из обращения
Деньги Греции